Дмитрий Макарович Гречкин (1910—1978) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1939), тренер. Экономист-плановик.

Участник ряда чемпионатов РСФСР (лучший результат — в 1949 г.: 5—8 места), полуфиналов чемпионатов СССР (в 1949 г. разделил 6—9 места в полуфинале 17-го чемпионата страны). В показательном турнире в Ростове-на-Дону (1941) и турнире мастеров в Риге (1953) занял 2-е места.

Активно участвовал в соревнованиях по переписке. Трижды играл в чемпионатах СССР. В составе сборной РСФСР дважды становился победителем командных чемпионатов СССР по переписке.

Спортивные результаты

Книги 
 Творчество волгоградских шахматистов. — Нижне-волжское книжное изд-во, 1973. — 109 с.

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР